Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe, possèdent une rue des Croisiers  (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence dans le quartier concerné d’une institution des  ‘pères Croisiers’, nom populaire des  Chanoines réguliers de la Sainte-Croix un ordre religieux fondé à Liège au .  

en   
 Rue des Croisiers, à Antoing
 Rue des Croisiers, à Ben-Ahin (Huy)
 Rue des Croisiers, à Herseaux (Mouscron)
 Rue des Croisiers, à Liège, où se trouvait le premier couvent des Croisiers
 Rue des Croisiers, à Namur
 Rue des Croisiers, à Tournai

en  
 Rue des Croisiers, à Caen
 Rue des Croisiers, à Pigny

Homonymie
Croisiers
Croisiers